

Događaji
 Vladar Asirije, kralj Ašurnasirpal II., proširuje granice svog kraljevstva na jug.

Rođenja

Smrti